

Politici
Richard B. Spencer – giornalista e attivista politico statunitense di estrema destra, legato all'alt-right e al suprematismo bianco
Richard Spencer – politico inglese del Medioevo, membro del Parlamento per Salisbury
Richard Spencer – politico britannico del XVII secolo
Richard Spencer – politico statunitense del XIX secolo
Richard V. Spencer – politico statunitense, Segretario della Marina nell'amministrazione Trump tra il 2017 e il 2019

Altro
Richard Spencer – ufficiale della Marina Britannica
Richard Lewis Spencer – musicista statunitense
Richard Spencer – giornalista britannico
Frank Richard Spencer – vescovo cattolico statunitense
Richard Spencer – ex saltatore cubano
Richard Ball Spencer – pittore britannico
Richard Spencer – regista statunitense